

Patronymes
Charles Boucher d'Orsay (mort en 1714), seigneur d'Orsay, conseiller au Parlement de Paris qui donne son nom au quai d'Orsay à Paris
 « Comte d'Orsay », titre porté par plusieurs personnalités :
Pierre Grimod du Fort (1692-1748), fermier général devenu seigneur d'Orsay en 1742
Pierre Gaspard Marie Grimod d'Orsay (1748-1809), seigneur de Nogent-le-Rotrou, fils du précédent
Albert-Gaspard Grimod (1772-1843), comte d'Orsay et général d'Empire, dit « le beau d'Orsay », fils du précédent
Alfred d'Orsay (1801-1852), dandy et mécène, fils du précédent, créateur du coupé hippomobile dorsay
Fifi D'Orsay (1904–1983), actrice canadienne
Brooke D'Orsay (1982), actrice canadienne

Toponymes

Paris
Quai d'Orsay, quai de la Seine à Paris 
 L'expression « Quai d'Orsay » désigne le ministère français des Affaires étrangères, dont le siège se trouve sur ce quai.
Musée d'Orsay, musée parisien 
Théâtre d'Orsay, ancien théâtre parisien 
Palais d'Orsay, ancien bâtiment administratif situé sur le quai d'Orsay
Campus d’Orsay, campus de l’université Paris-Sud 11, dite « Université d'Orsay »
Laboratoire de mathématiques d'Orsay
Laboratoire de physique théorique d'Orsay
Institut de physique nucléaire d'Orsay

Reste de la France
Jardin d'Orsay, jardin public à Limoges
Canton d’Orsay, division administrative et circonscription électorale de l’Essonne

Arts
Quai d'Orsay, série de bande dessinée française de Christophe Blain et Abel Lanzac
Quai d'Orsay, film de Bertrand Tavernier (2013)

Voir aussi
D'Orsay, maison de parfum.
Dorsey.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre